Клития — в древнегреческой мифологии:
 Клития (океанида) — нимфа, дочь титана Океана и Тефиды.
 Клития — возлюбленная Аполлона.
 Клития (дочь Пандарея) — наложница Аминтора.

 (73) Клития — астероид, открытый в 1862 году.